Domachowo (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Gostyński, woiwodschap Groot-Polen
 Domachowo (Pommeren), een plaats in het Poolse district Gdański, woiwodschap Pommeren
 Domachowo (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Koszaliński, woiwodschap West-Pommeren